Cobourg (Ontario), een Canadese stad aan de Ontariozee 
 Cobourg Peninsula, een schiereiland dat hoort bij Australië

Zie ook 
Coburg